Con Porta Comasina si identificano le tre diverse porte della città di Milano, ricavate rispettivamente all'interno del perimetro romano, medievale e spagnolo.

 La Porta Cumana, sita all'incrocio fra le attuali via Broletto e via Ponte Vetero, eretta nel I secolo e ricavata nelle mura romane.
 La Porta Comasina, sita nell'attuale via Mercato, all'altezza delle attuali via Pontaccio e Tivoli, eretta nel XII secolo e ricavata nelle mura medievali.
 La Porta Comasina, sita all'inizio dell'attuale corso Como, eretta nel XVII secolo e ricavata nelle mura spagnole, riedificata in forme neoclassiche nel XIX secolo e rinominata nel 1860 Porta Garibaldi, in onore dell'entrata a Milano di Giuseppe Garibaldi del 1859 dopo le vittorie di Varese e San Fermo, nella Seconda guerra d'indipendenza italiana.